

Abréviation 
MAA est un sigle qui signifie :
 Mathematical Association of America, une société professionnelle qui s'intéresse à l'éducation mathématique ;
 Mouvement arabe de l'Azawad, un groupe armé arabe, du nord du Mali ;
 Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en France ;
 Mutuelle de l'Armée de l'Air ;
 Mutuelle d'Assurance des Armées ;
 Musiques actuelles amplifiées.

Divers 
Maa peut désigner :
 maa, une langue parlée par les Maasaï dans le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie ;
 Maa, une divinité de la mythologie égyptienne ;
 Maâ, une ancienne commune française des Landes, intégrée à la commune française de Moliets-et-Maâ ;
 Maa, le nom de famille d'une des anciennes familles arabo-berbères marocaines ;
 acide méthylarsonique.